Als Altneckar werden mehrere Altarme des Neckars bezeichnet, entstanden hauptsächlich als Folge des Ausbaus des Flusses zur Schifffahrtsstraße.

 Altneckar (Beihingen)
 Altneckar (Freiberg)
 Altneckar (Heilbronn)
 Altneckar (Horkheim)
 Altneckar (Ladenburg), Teil der Staustufe Feudenheim
 Altneckar (Lauffen)
 Altneckar (Marbach)
 Altneckar (Neckarsulm)
 Altneckar (Oberesslingen)
 Altneckar (Wieblingen), flussabwärts von Heidelberg

Als Namensbestandteil findet sich der Begriff außerdem bei zugehörigen Naturschutzgebieten:
 Altneckar Horkheim
 Altneckar und Pleidelsheimer Wiesental
 Unterer Neckar: Altneckar Heidelberg-Wieblingen
 Unterer Neckar: Altneckar Wörth-Weidenstücker
 Unterer Neckar: Altneckarschleife-Neckarplatten

Siehe auch:
 Alter Neckar, Naturschutzgebiet bei Altbach